Příjmení Maddox nese více různých osobností:

 Lori Maddox (* 1958) – milenka Davida Bowieho či Jimmyho Page
 Richard Leach Maddox (1816–1902) – anglický fotograf a fyzik
 Walt Maddox (* 1972) – americký politik